Футбольные клубы «Нарт»:
 Нарт (футбольный клуб, Нарткала) — футбольный клуб из Нарткалы.
 Нарт (футбольный клуб, Сухум) — футбольный клуб из Сухума.
 Нарт (футбольный клуб, Черкесск) — футбольный клуб из Черкесска.